Slutspillet ved VM i fodbold 2018 er den anden og sidste fase af konkurrencen, efter gruppespillet. Det begynder den 30. juni 2018 med ottendedelsfinalerne og slutter den 15. juli 2018 med finalekampen, der spilles på Luzjniki Stadion i Moskva. De to øverste hold fra hver gruppe (i alt 16) vil gå videre til slutspillet for at konkurrere i en eliminationsturnering. Ud over finalen vil der også blive spillet en bronzekamp mellem de to tabende hold i semifinalerne.

Eliminationskonceptet 
Hvis resultatet af en slutspilskamp fortsat er uafgjort efter de 90 ordinære spilleminutter, går kampen ud i forlænget spilletid, hvor der spilles to halvlege à 15 minutter. I den forlængede spilletid er det tilladt for hvert hold at foretage en fjerde og sidste udskiftning. Ender det uafgjort efter den forlængede halve time, går kampen ud i straffesparkskonkurrence for at finde en vinder.

Kvalificerede hold til slutspillet 
De to bedste hold i hver gruppe er kvalificeret til slutspillet:

Kampoversigt

Ottendedelsfinalerne

Kamp 1 - Frankrig vs Argentina

Kamp 2 - Uruguay vs Portugal

Kamp 3 - Spanien vs Rusland

Kamp 4 - Kroatien vs Danmark

Kamp 5 - Brasilien vs Mexico

Kamp 6 - Belgien vs Japan

Kamp 7 - Sverige vs Schweiz

Kamp 8 - Colombia vs England

Kvartfinalerne

Kvartfinale A - Uruguay vs Frankrig

Kvartfinale B - Brasilien vs Belgien

Kvartfinale C - Rusland vs Kroatien

Kvartfinale D - Sverige vs England

Semifinalerne

Semifinale 1 - Frankrig vs Belgien

Semifinale 2 - England vs Kroatien 

{| style="width:100%; font-size:90%;"
|
Kampnes spiller:
Ivan Perišić (Kroatien)

Linjedommer:'Bahattin Duran (Tyrkiet)
Tarık Ongun (Tyrkiet)
Fjerde linjedommer:
Björn Kuipers (Nederlandene)
Femte linjedommer:
Sander van Roekel (Nederlandene)
Videodommer:
Danny Makkelie (Nederlandene)
Videodommerassistent:
Bastian Dankert (Tyskland)
Carlos Astroza (Chile)
Felix Zwayer (Tyskland)
|}

 Kampen om tredjepladsen 
<

 VM-finalen ''

Referencer 

VM i fodbold 2018